Ніколи знову — фільм «Never Again»
 Ніколи знову — символ пам'яті